Le dimanche  est le  de l'année 1769.

Naissances 
 Jean-Baptiste Jeanin (mort le ), général français
 Federico Moretti (mort le 17 janvier 1839), militaire, compositeur et musicien

Décès

Autres événements

Voir aussi 
 22 janvier et janvier 1769